

Населені пункти та їхні частини

 Качори — гміна в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Качори — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Качори — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Качори — село в гміні Качори Пільського повіту Великопольського воєводства
 Качори — частина села Пулжечкі в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Качори — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Качори — частина села Заґожин у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Качори — частина села Лесьнево в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Качори — частина села Мочидла в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Качори — осада в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки